Kosedowski ist der Familienname folgender Personen:

 Krzysztof Kosedowski (* 1960), polnischer Boxer
 Leszek Kosedowski (* 1954), polnischer Boxer